A 2008-as WTCC olasz nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2008. október 5-én rendezték meg az Autodromo Nazionale Monza-n, Monzában, Olaszországban.

Első futam

Második futam

További információk 
 Eredmények

Olasz
Autóversenyzés Olaszországban
Monza sportélete